

Patronymes 
Zviaguine (masculin ; ) ou Zviaguina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alina Zviaguina (1991-), joueuse de volley-ball russe
 Sergueï Zviaguine (1971-), joueur et entraîneur de hockey sur glace russe

Patronyme russe